Muntanyes:
 La Tosseta (Meranges), al municipi de Meranges (Baixà Cerdanya)
 La Tosseta (Àger), al municipi d'Àger (Noguera)
 La Tosseta (els Guiamets), al municipi dels Guiamets i del Masroig (Priorat)
 Tosseta Rasa, entre els municipis d'Alfara de Carles (Baix Ebre) i de l'Horta de Sant Joan (Terra Alta)
 Tosseta de Vallcivera, entre els municipis de Lles de Cerdanya (Baixa Cerdanya)